Grandpierre ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Kolozsvári Grandpierre (1907–1992), ungarischer Schriftsteller
 Fritz Grandpierre (1906–1907), deutscher Maler
 Louis Grandpierre (1806–1876), Schweizer Politiker